Die 1. Klasse Groß-Hamburg 1944/45 war die zwölfte und letzte Spielzeit der 1. Klasse Groß-Hamburg. Sie diente als Unterbau der Gauliga Hamburg.

Die 1. Klasse Groß-Hamburg umfasste in dieser Spielzeit erneut die drei Staffeln Hammonia, Hansa und Germania, der Spielbetrieb sollte mit acht bis zehn Mannschaften je Staffel im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel stattfinden. Die Saison startete am 10. September 1944, die letzten überlieferten Spiele vor kriegsbedingtem Abbruch der Spielklasse sind am 15. April 1945 überliefert.

Nach Kapitulation Deutschlands wurden die Sportgaue aufgelöst. Mit der Fußball-Stadtliga Hamburg 1945/46 wurde bereits ab Oktober 1945 der Fußballspielbetrieb in Hamburg fortgesetzt.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der in den Quellen überlieferten Spiele dieser Saison dar. Es kann keine Aussage über Heim- und Auswärtsspiel gemacht werden, da kriegsbedingt oftmals auf neutralen Plätzen gespielt wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der in den Quellen überlieferten Spiele dieser Saison dar. Es kann keine Aussage über Heim- und Auswärtsspiel gemacht werden, da kriegsbedingt oftmals auf neutralen Plätzen gespielt wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der in den Quellen überlieferten Spiele dieser Saison dar. Es kann keine Aussage über Heim- und Auswärtsspiel gemacht werden, da kriegsbedingt oftmals auf neutralen Plätzen gespielt wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Hamburg
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung